Ла́-Кору́нья, або Ла-Кору́ня (, ) — іспанська власна назва. Також — Кору́нья, або Кору́ня (, ).

Топоніми

Ла-Корунья — муніципалітет
 Ла-Корунья (аеропорт) 
 Ла-Корунья (провінція) 
 Ла-Корунья (річка)

Ла-Корунья (Мехіко) — район.

Спорт 
 Ла-Корунья (футбольний клуб)